Use Your Illusion Tour (сокр. UYI Tour) был концертным туром американской рок-группы Guns N’ Roses, который проходил с 24 мая 1991 по 17 июля 1993 года, в поддержку альбомов Use Your Illusion I и Use Your Illusion II. Это не только самый длинный тур группы, но и одни из самых длинных гастролей в истории рока, состоящих из 192 концертов в 27 странах мира.

События 
2 июля 1991 года, во время концерта в пригороде Сент-Луиса (Миссури), Эксл Роуз заметил среди посетителей зрителя с видеокамерой, который нелегально записывал концерт. Он потребовал от сил безопасности концерта принять меры — «Now, keep that guy and take that» («Сейчас же, задержите того парня»), затем сообщил, что заберёт «это» сам — «I’ll take it — God Dammit!» («Я возьму это — Чёрт возьми!») и тут же спрыгнул со сцены, чтобы отнять у посетителя камеру. Ударил его, вернулся на сцену и сообщил: «Well, thanks to the lame-ass security, I’m going home!» («Ну, спасибо хреновой службе охраны, я иду домой!»), бросил микрофон и покинул сцену. Слэш сообщил: «He just broke the microphone, we’re outta here» («Он только что сломал микрофон, мы сваливаем отсюда»), показал толпе фак и члены группы последовали за фронтменом. Начались беспорядки возмущённых посетителей, которые распространялись по всему городу. Около 60 человек было ранено и бо́льшая часть оборудования Guns N’ Roses была разрушена. Роуз был в розыске по обвинению в разжигании беспорядков. Обвинения были предъявлены, но судья постановил, что он непосредственно не подстрекал беспорядки.

Музыканты GNR были очень раздражены инцидентом, а больше всего — прилетевшими в них из зала бутылками и монетами. Поэтому на следующем альбоме, «Use Your Illusion», вышедшем в двух томах, на страничках с благодарностями незаметно, но с ощущением внутреннего достоинства стояла надпись: «Fuck you, St. Louis!».

Сет-лист Use Your Illusion Tour

Первый типичный сет-лист 
(Взят из концерта в Такоме, Вашингтон на арене Tacoma Dome 16 Июля 1991)

 «Perfect Crime»
 «Mr. Brownstone»
 «Nightrain»
 «Live and Let Die» (Первоначально в исполнении Paul McCartney)
 «Bad Obsession»
 «Dust N' Bones»
 «Double Talkin' Jive»
 «Civil War»
 «Patience»
 «November Rain»
 «You Could Be Mine»
 «14 Years»
 «Welcome to the Jungle»
 «Rocket Queen»
 «Knockin' on Heaven's Door» (Первоначально в исполнении Bob Dylan)
 «Sweet Child o' Mine»
 «Estranged»
 «Paradise City»

Второй типичный сет-лист 
(Взят из концерта в Токио, Япония на арене Tokyo Dome 22 Февраля 1992)

 «Nightrain»
 «Mr. Brownstone»
 «Live and Let Die» (Первоначально в исполнении Paul McCartney)
 «It’s So Easy»
 «Bad Obsession»
 «Attitude» (Первоначально в исполнении The Misfits)
 «Pretty Tied Up»
 «Welcome to the Jungle»
 «Don't Cry» (Original)
 «Double Talkin' Jive»
 «Civil War»
 «Wild Horses» (Первоначально в исполнении The Rolling Stones)
 «Patience»
 «You Could Be Mine»
 «November Rain»
 «Sweet Child o' Mine»
 «So Fine»
 «Rocket Queen» с «It Tastes Good, Don’t It?» (Неизданный оригинал песни)
 «Move to the City»
 «Knockin' on Heaven's Door» (Первоначально в исполнении Bob Dylan)
 «Estranged»
 «Paradise City»

Третий типичный сет-лист 
(Взят из концерта в Буэнос-Айрес, Аргентина на стадионе River Plate Stadium 17 июля 1993)

 «Nightrain»
 «Mr. Brownstone»
 «Yesterdays»
 «Live and Let Die» (Первоначально в исполнении Paul McCartney)
 «Attitude» (Первоначально в исполнении The Misfits)
 «Welcome to the Jungle»
 «Double Talkin' Jive»
 «Dead Flowers» (Первоначально в исполнении The Rolling Stones)
 «You Ain’t the First»
 «You’re Crazy»
 «Used to Love Her»
 «Patience»
 «Knockin' on Heaven's Door» (Первоначально в исполнении Bob Dylan)
 «November Rain»
 «Dead Horse»
 «You Could Be Mine»
 «Sweet Child o' Mine»
 «Paradise City»

Даты выступления

Составы 
Guns N' Roses
 Эксл Роуз (Axl Rose) — вокал, фортепиано, вистл, свист, акустическая гитара, тамбурин, бэк-вокал
 Слэш (Slash) — соло-гитара, акустическая гитара, бэк-вокал, ток-бокс, слайд-гитара
 Иззи Стрэдлин (Izzy Stradlin) — ритм-гитара, бэк-вокал, акустическая гитара, соло-гитара (1991; 1993 — пять концертов)
 Дафф Маккэган (Duff McKagan) — бас-гитара, бэк-вокал, вокал, барабан
 Мэтт Сорум (Matt Sorum) — ударные, перкуссия, бэк-вокал, барабан
 Диззи Рид (Dizzy Reed) — клавишные, фортепиано, бэк-вокал, перкуссия, орган, тамбурин
 Гилби Кларк (Gilby Clarke) — ритм-гитара, бэк-вокал, барабан (1991—1993)
Другие музыканты на гастролях
 Тедди Андреадис — клавишные, бэк-вокал, губная гармоника, тамбурин (1992—1993)
 Роберта Фримен — бэк-вокал, тамбурин (1992—1993)
 Трэйси Амос — бэк-вокал, тамбурин (1992—1993)
 Дайан Джонс— бэк-вокал (1992 — девять концертов)
 Сиси Уоррэлл — горн (1992—1993)
 Энн Кинг— горн (1992—1993)
 Лиза Максвелл — горн (1992—1993)
Дополнительные музыканты
 Шеннон Хун
 Себастьян Бах
 Ленни Кравиц (6 июня 1992)
 Стивен Тайлер (6 июня 1992)
 Джо Перри (6 июня 1992)
 Брайан Мэй (13 июня 1992)
 Ронни Вуд (15 января 1993)
 Майкл Монро (30 мая 1993)

При поддержке групп 
 Tyranny of Time
 Soundgarden
 Dumpster
 Raging Slab
 Faith No More
 Skid Row
 Smashing Pumpkins
 My Little Funhouse
 Blind Melon
 El Conde del Guacharo
 Estadio El Campín
 Nine Inch Nails
 Brian May (несколько концертов со своей группой)
 Body Count
 Motörhead
 Pearls & Swine
 Rose Tattoo
 The Cult
 Soul Asylum
 Meduza
 Suicidal Tendencies
 Red Fun
 Quireboys

Список песен 
Из Appetite for Destruction:
 «Welcome to the Jungle»
 «It’s So Easy»
 «Nightrain»
 «Out ta Get Me»
 «Mr. Brownstone»
 «Paradise City»
 «My Michelle»
 «Sweet Child o' Mine»
 «You’re Crazy»
 «Rocket Queen»

Из G N' R Lies:
 «Reckless Life»
 «Nice Boys»
 «Move to the City»
 «Mama Kin / Train Kept A-Rollin'» (при участии Steven Tyler и Joe Perry из Aerosmith)
 «Patience»
 «Used to Love Her»
 «You’re Crazy» (Acoustic)

Из Use Your Illusion I:
 «Right Next Door To Hell»
 «Dust N' Bones»
 «Live and Let Die»
 «Don't Cry» (Original)
 «Perfect Crime»
 «You Ain’t the First»
 «Bad Obsession»
 «Back Off Bitch»
 «Double Talkin' Jive»
 «November Rain»
 «The Garden»
 «Garden Of Eden»
 «Bad Apples»
 «Dead Horse»
 «Coma»

Из Use Your Illusion II:
 «Civil War»
 «14 Years»
 «Yesterdays»
 «Knockin' on Heaven's Door»
 «Breakdown»
 «Pretty Tied Up»
 «Locomotive»
 «So Fine»
 «Estranged»
 «You Could Be Mine»
 «Don't Cry» (Alt. Lyrics)

Из The Spaghetti Incident?:
 «Since I Don’t Have You» (Вступление)
 «Attitude»

Кавер-версии часто исполняемых песен:
 «It’s Alright» (Black Sabbath)
 «Wild Horses» (The Rolling Stones)
 «Dead Flowers» (The Rolling Stones)
 «Always on the Run» (Lenny Kravitz) (при участии Lenny Kravitz)
 «Theme From the Godfather» (Nino Rota) (Соло на гитаре)
 «Imagine» (John Lennon) (Вступление)
 «Dust In The Wind» (Todd Rundgren) (Вступление)
 «It Tastes Good, Don’t It?» (Неизданный оригинал песни) (Во время исполнения «Rocket Queen»)
 «I Was Only Joking» (Rod Stewart) (Вступление)
 «Lucy in the Sky with Diamonds» (The Beatles) (Вступление)
 «Only Women Bleed» (Alice Cooper) (Вступление)
 «Mother» (Pink Floyd) (Вступление)
 «Pinball Wizard» (The Who) (Вступление)
 «The One» (Elton John) (Вступление)
 «One» (U2) (Вступление)
 «Sail Away Sweet Sister» (Queen) (Вступление)
 «Bad Time» (Grand Funk Railroad) (Вступление)
 «Let It Be» (The Beatles) (Соло на гитаре)

Примечания

Ссылки 
 Данные тура
 Guns N' Roses 1991 Use Your Illusion Tour — Photo Set — rockrattlenroll.com

Концертные туры Guns N’ Roses